Пиндаль — разные значения.

 Пиндаль — село, расположенное в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства.
 Пиндаль — наименование пещеры в Испании.